Rezultaty Rajdu Jordanii (26th Jordan Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata, w 2008 roku, który odbył się w dniach 24 – 27 kwietnia. Była to piąta runda czempionatu w tamtym roku i trzecia szutrowa, a także druga runda serii Junior WRC. Bazą rajdu była stolica kraju, Amman. Zwycięzcami rajdu została fińska załoga Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen jadąca Fordem Focusem RS WRC 07. Wyprzedzili oni Hiszpanów Daniela Sordo i Marca Martíego w Citroënie C4 WRC oraz australijsko-belgijską załogę Chris Atkinson/Stéphane Prévot w Subaru Imprezie WRC 07. Z kolei zwycięstwo w Junior WRC odnieśli Francuzi Sébastien Ogier i Julien Ingrassia w Citroënie C2 S1600. Mistrzowie świata Sébastien Loeb i Daniel Elena z powodu kłopotów technicznych zajęli 10. miejsce.

Klasyfikacja ostateczna

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 5 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Jordania
2008
2008 w Jordanii